G44 bzw. G 44 steht für:
 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung für Personen, die gegenüber Hartholzstäuben exponiert sind, siehe Liste der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen
 HMS Martin (G44), britischer Zerstörer der M-Klasse

G-44 steht für:
 G-44 Qeqertarsuaq, grönländischer Fußballverein
 Die Segelnummer von Philip Köster

Abkürzung